Zbigniew Józef Kraszewski (1922–2004) – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej
 Zbigniew Kraszewski (ur. 1959) – polski muzyk rockowy, perkusista TSA, Skawalker, O.N.A.